Campionato mondiale di pallanuoto maschile 1986
 Campionato mondiale di pallanuoto femminile 1986